Шинда:

Реки
Шинда (приток Кучуманды) — в Кемеровской области
Шинда (приток Кизира) — в Красноярском крае
Малая Шинда — в Красноярском крае
Нижняя Шинда — в Красноярском крае
Верхняя Шинда — в Красноярском крае